Орба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 17,73 км². Население — 2629 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Orba 
 Índice Estadístico Municipal de Orba
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Asociación Taurina de Orba  

Населённые пункты Аликанте
Муниципалитеты Аликанте